Алексе́й Федосе́евич Ва́тченко (; , с. Елизавето-Каменец, Екатеринославская губерния, Российская империя — 22 ноября 1984, Киев, УССР) — советский партийный и государственный, председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР (1976—1984). Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1938 году окончил физико-математический факультет Днепропетровского университета. В 1938—1941 годах находился на педагогической работе: работал учителем, заведующим учебной части, директором средней школы в Днепропетровске.

Член ВКП(б) с 1940 года

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Начальник артиллерии 661 стрелкового полка, 200-й стрелковой дивизии, майор. Воевал на Юго-Западном, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. В августе 1944 года был ранен, находился на лечении.

С 1945 года работал заместителем заведующего, затем заведующим отделом народного образования исполнительного комитета Днепропетровского городского совета депутатов. С 1948 года — второй, первый секретарь Октябрьского районного комитета КП(б) Украины города Днепропетровска, заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Днепропетровского областного комитета КП(б) Украины, с 1954 года — секретарь, с 1955 года — второй секретарь Днепропетровского областного комитета КП Украины.

 1959—1963 гг. — первый секретарь Хмельницкого областного комитета КП Украины,
 1963—1964 гг. — первый секретарь Днепропетровского сельского областного комитета КП Украины,
 1964—1965 гг. — первый секретарь Черкасского областного комитета КП Украины,
 1965—1976 гг. — первый секретарь Днепропетровского областного комитета КП Украины.

Пётр Шелест писал в своём дневнике: «В „Соборе“ О. Гончара изображён один руководящий деятель, который считает себя очень „идейным коммунистом“, но своего отца, старого кадрового работника металлургического завода, после выхода на пенсию, чтоб избавиться лишнего тягаря, поместил в дом для людей пожилого возраста. Все факты совпадают: действие происходит в Днепропетровской области. Родной отец Ватченко находится в доме престарелых. Ватченко грубый, некультурный, кажется, что он ненавидит всё человечество» .

С 1976 по 1984 годы — председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР, одновременно по должности избран заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Член ЦК КПСС (1966—1984), кандидат в члены ЦК КПСС в (1961—1966). Член ЦК КПУ (1960—1984), член Политбюро ЦК КПУ (1966—1984).

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6-11-го созывов (1962—1984) от Днепропетровской области.

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Его сестра, Агриппина Федосеевна Ватченко, была директором Днепропетровского исторического музея, лауреатом Шевченковской премии.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (8 декабря 1973 года)
 шесть орденов Ленина (26.02.1958, 24.02.1964, 22.03.1966, 23.07.1969, 08.12.1973, 22.12.1977, 24.02.1984)
 орден Октябрьской Революции (09.09.1971)
 два ордена Красного Знамени (10.08.1944, 22.08.1944)
 орден Александра Невского (15.11.1942).

Примечания

Источники 
 «Политическое руководство украины. 1938—1989». М.: Росспэн, 2006.

Ссылки 
 

Выпускники Днепровского национального университета
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Первые секретари Хмельницкого обкома КП Украины
Первые секретари Черкасского обкома КП Украины
Члены ЦК КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Депутаты Совета Союза 6-го созыва
Вторые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Похороненные на Байковом кладбище